Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008.

Stagione 
Nella stagione 2007-2008 l'Amburgo, allenato da Huub Stevens, concluse il campionato di Bundesliga al 4º posto. In Coppa di Germania l'Amburgo fu eliminato ai quarti di finale dal . In Coppa Intertoto l'Amburgo vinse il terzo turno con il  e fu ammesso in Coppa UEFA. In Coppa UEFA l'Amburgo fu eliminato agli ottavi di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Huub Stevens
 Allenatore in seconda: Markus Schupp
 Preparatore dei portieri: Claus Reitmaier
 Preparatori atletici:

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Coppa Intertoto

Coppa UEFA

Preliminari

Tabellone principale

Fase a gruppi

Fase a eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2007-2008